Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2005 de l'Open d'Australie.

Faits marquants 

 La demi-finale entre Marat Safin et Roger Federer, remportée par le russe au bout d'un combat exceptionnel d'intensité qui aura duré , restera comme un des plus beaux matchs du début du siècle. Notons que Safin a effacé une balle de match dans le tie-break du . Il met ainsi un terme à une série de 26 matchs gagnés consécutivement par le Suisse.
 L'Open d'Australie 2005 est le  tournoi du Grand Chelem où Rafael Nadal, futur  mondial et alors âgé de 18 ans, atteint les huitièmes de finale.
 Lleyton Hewitt devient  mondial à l'issue du tournoi. Andy Roddick descend à la troisième place mondiale.
 Il s'agit du dernier titre de la carrière de Marat Safin.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2005
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2005